«Женский клуб расследований убийств» () — американский телесериал, который транслировался на канале ABC с 12 октября 2007 года по 13 мая 2008 года.

Сериал был основан на одноимённой серии бестселлеров Джеймса Паттерсона и рассказывал о четырёх женщинах из Сан-Франциско (штат Калифорния), среди которых: детектив по расследованию убийств, помощник окружного прокурора, судебно-медицинский эксперт и газетный репортёр, которые собрались вместе, чтобы использовать свои знания и таланты в соответствующих областях для решения дел об убийствах.

Сериал транслировался по пятницам и был самой рейтинговой программой вечера осенью 2007 года и стабильно за сезон привлекал в среднем девять миллионов зрителей, однако также как и другие сериалы пострадал из-за Забастовки Гильдии сценаристов США. ABC закрыл сериал 12 мая 2008 года после одного сезона.

Актёрский состав 
 детектив Линдси Боксер - Энджи Хэрмон
 зам. окружного прокурора Джилл Бернхардт - Лора Харрис
 доктор Клэр Уэшбурн - Пола Ньюсом
 журналист Синди Томас - Обри Доллар
 инспектор Уоррен Джейкоби - Тайрис Аллен
 лейтенант Том Хоган - Роб Эстес
 зам. окружного прокурора Дениз Квон - Линда Парк
 адвокат Хэнсон Норт - Кайл Секор
 Эд Уэшбурн - Джонатан Адамс
 Хизер Доннелли-Хоган - Эвер Кэррадайн
 Пит Рэйнор - Джоэль Грэтч
 Люк Боуэн - Коби Райан МакЛахлин

Примечания

Ссылки 
 
 

Телесериалы США, запущенные в 2007 году
Криминальные телесериалы США
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы Fox Television Studios
Телесериалы о полицейских
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Сан-Франциско
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2008 году
Юридические телесериалы США